Тамбицы — название населённых пунктов в России:

 Тамбицы — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Тамбицы — посёлок в Пудожском районе Карелии.